Kłopotowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Dygowo
 Kłopotowo – wieś w woj.lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Witnica